Espalioux est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Marc Espalioux (1952-), haut fonctionnaire et homme d'affaires français ;
 Joseph Espalioux (1921-1986), artiste peintre français.